Primordial est un groupe de black metal irlandais, originaire de Skerries.

Biographie 

Le groupe est initialement formé en 1987 sous le nom de Forsaken par Pól MacAmlaigh (bassiste) et Ciáran MacUiliam (guitariste). Les deux musiciens commencent à jouer ensemble accompagnés du frère de Pól, Derek. Le groupe ainsi formé, Forsaken, officie dans un style thrash et death metal avant de prendre une direction black metal, préfigurant ce que deviendra Primordial en 1991. Alan Averill (Naihmass Nemtheanga) rejoint le groupe après avoir lu une annonce de recherche de chanteur dans The Sound Cellar, un magasin spécialisé dans le metal à Dublin. Primordial s'oriente vers un black metal proche de Bathory et de Celtic Frost en incorporant des réminiscences de la scène norvégienne émergente. En 1993, le groupe publie sa première démo intitulée Dark Romanticism.

Primordial signe avec Cacophonous Records (label de Cradle Of Filth, Bal-Sagoth...) pour son premier album , qui intègre des éléments de musique irlandaise et acoustique mêlées à des ambiances mélancoliques et oppressantes. Le folk metal prend définitivement toute sa place sur l'album suivant, , en 1998, sur lequel le chanteur met à contribution sa voix claire. Primordial, alors signé chez Hammerheart, affirme son style qu'il conservera intact dans la suite de sa discographie. Il est suivi par deux albums,  (EP) et . Ils tournent avec d'autres groupes de metal extrême comme Immortal.

Ils publient leur quatrième album,  en 2002, qui suit du cinquième album, , le plus sombre de tous les albums de Primordial. En , le groupe joue son premier concert américain avec Thyrfing et Moonsorrow au festival Heathen Crusade de Columbia Heights, dans le Minnesota.

Le sixième album du groupe, , est publié le , et acclamé par la presse spécialisée. En novembre et , le groupe entre au Foel Studio aux côtés du producteur Chris Fielding. L'album qui en résulte, , est publié au label Metal Blade le . En , Primordial annonce son huitième album sous le titre . Il est publié le  aux États-Unis, et le  à l'international.

Leur premier album live, , enregistré en 2015 au Bang Your Head !!! sort en .

En , le huitième album du groupe, , est publié. Il est accompagné de deux clips vidéos, respectivement Exile Amongst the Ruins et To Hell or The Hangman.

Membres

Membres actuels 
 Pól MacAmlaigh – basse (depuis 1993)
 Ciáran MacUiliam – guitare (depuis 1993)
 A.A. Nemtheanga – chant (depuis 1993)
 Simon O'Laoghaire – batterie (1997-2002, 2003-2010, depuis 2010)
 Micheál O'Floinn – guitare (depuis 2002)

Anciens membres 
 Derek  MacAmlaigh – batterie (1993-1997)
 Feargal Flannery – guitare (1993-1997)

Chronologie

Discographie 
 1993 :  (démo)
 1995 : 
 1996 : 
 1998 : 
 1999 : 
 2000 : 
 2002 : 
 2005 : 
 2006 : 
 2007 : 
 2011 : 
 2014 : 
 2016 :  (live)
 2018 : Exile Amongst the Ruins

Notes et références

Liens externes 

 
 

Groupe irlandais de black metal
Groupe irlandais de folk metal
Groupe musical des années 2000
Groupe musical formé en 1991
Artiste de Metal Blade Records